Penney ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonsus Liguori Penney (1924–2017), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Saint John’s, Neufundland
 Jackson Penney (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 James Cash Penney (1875–1971), US-amerikanischer Unternehmer 
 Kirk Penney (* 1980), neuseeländischer Basketballspieler
 Matt Penney (* 1998), englischer Fußballspieler
 Richard Lee Penney (1935–1993), US-amerikanischer Biologe und Antarktisforscher
 Stef Penney (* 1969), schottische Filmemacherin und Autorin

 William Penney (1909–1991), britischer Physiker

Penney steht für:
 Penney Bay, Bucht im Wilkesland, Antarktika
 Penney Landing, Landspitze der Ardery-Insel, Windmill-Inseln, Antarktika
 Penney Ravine, Schlucht auf der Ardery-Insel, Windmill-Inseln, Antarktika
 J. C. Penney, US-amerikanisches Unternehmen

Siehe auch:

 Penny
 Penni